Carpias är ett släkte av kräftdjur. Carpias ingår i familjen Janiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Carpias